Rhythmbox — музыкальный проигрыватель для Linux и других UNIX-подобных операционных систем. Набор функций схож с таковым у Apple iTunes. Разработан специально для среды GNOME и использует GStreamer для вывода звука.

Возможности

Проигрывание музыки 
 Поддерживается воспроизведение музыки с различных цифровых носителей. Rhythmbox поддерживает потоковое интернет-радио и подкасты;
 Также поддерживается стандарт Replay Gain;
 Возможно создание списков воспроизведения и т. н. «умных списков», которые обновляются по ранее заданным критериям;
 Пользователь может выставлять рейтинги отдельным песням, которые используются алгоритмом случайного воспроизведения (песни с более высоким рейтингом проигрываются чаще);
 Также имеется поддержка DAAP.

Работа с Audio CD 
 Копирование Audio CD (необходим Sound Juicer);
 Компрессия через GStreamer;
 Создание Audio CD из списков воспроизведения.

Загрузка обложек альбомов 
С релиза 0.9.5 Rhythmbox может отображать обложку воспроизводимого в данный момент альбома. Плагин при подключенном интернет-соединении будет искать обложку. Начиная с версии 0.12.6, может прочитать информацию из ID3-тегов. Если файл обложки сохранён в том же каталоге, где и звуковая дорожка, то данная картинка будет использована в качестве обложки.

Текст песни 
С релиза 0.9.5 Rhythmbox может загружать текст песни. Для этого нужно использовать комбинацию Ctrl-L.

«Скробблер» Last.FM 
С релиза 0.9.6 Rhythmbox может отправлять информацию о прослушанных композициях на интернет-сервис Last.FM (для этого предварительно нужно ввести информацию о своей учётной записи).

Интеграция 

Rhythmbox интегрирован во многие приложения:
 Контекстное меню Nautilus;
 Pidgin;
 XChat;
 Расширение для Firefox FoxyTunes;
 Music Applet — апплет для панели GNOME, позволяющий управлять Rhythmbox;
 и многие другие.

Поддержка других устройств 
 Поддержка iPod;
 Поддержка MTP;
 Поддержка HAL.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Rhythmbox

GNOME
Свободные аудиоплееры
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Клиенты MusicBrainz